Mistrzostwa Europy w biathlonie w 2015 roku odbyły się w dniach 27 stycznia - 3 lutego w estońskiej miejscowości Otepää. 

Wśród seniorów rozegrane zostały cztery konkurencje męskie oraz cztery żeńskie. W zawodach seniorskich po raz pierwszy od 2008 zniesiony został limit wieku. Wcześniej w kategorii seniorów mogli startować zawodnicy do 26 roku życia. Równocześnie odbyły się mistrzostwa Europy juniorów. Dla młodszych zawodników zaplanowano po trzy konkurencje męskie oraz kobiece. Dodatkowo rozegrany został bieg sztafety mieszanej.

Program zawodów 
Na podstawie materiału źródłowego

Seniorzy

Kobiety

Bieg indywidualny 
 29 stycznia, 10:00
 Źródło:

Sprint 
 31 stycznia, 10:00 CET
 Źródło:

Bieg pościgowy 
 1 lutego, 10:45 CET
 Źródło:

Sztafeta 
 3 lutego, 9:00 CET
 Źródło:

Mężczyźni

Bieg indywidualny 
 29 stycznia, 13:30
 Źródło:

Sprint 
 31 stycznia, 10:00 CET
 Źródło:

Bieg pościgowy 
 1 lutego, 13:00 CET
 Źródło:

Sztafeta 
 3 lutego, 12:00 CET
 Źródło:

Juniorzy

Kobiety

Bieg indywidualny 
 Data: 28 stycznia, 10:00 CET
 Źródło:

Sprint 
 Data: 29 stycznia, 10:00 CET
 Źródło:

Bieg pościgowy 
 1 lutego, 9:30 CET
 Źródło:

Mężczyźni

Bieg indywidualny 
 28 stycznia, 13:00 CET
 Źródło:

Sprint 
 28 stycznia, 13:00 CET
 Źródło:

Bieg pościgowy 
 1 lutego, 14:15 CET
 Źródło:

Sztafeta mieszana 
 2 lutego, 11:00 CET
 Źródło:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona mistrzostw

Mistrzostwa Europy w biathlonie
Sezon 2014/2015 w biathlonie
Narciarstwo w Estonii
2014 w Estonii